Die Erste Division 1906/07 war die zwölfte Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 7. Oktober 1906 und endete am 17. März 1907. Royale Union Saint-Gilloise wurde zum vierten Mal in Folge belgischer Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Neu dabei war SC Courtraisien.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1906/07